

Geografia

Austria 
 Steeg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Niemcy 
 Steeg – dzielnica Wuppertalu

Osoby 
 Ludwig Steeg – niemiecki polityk
 Théodore Steeg – francuski polityk

Zobacz też 
 Steg